Andrew Chandler (1953) – golfista inglese
 Andrew Chandler (...) – doppiatore statunitense

Pagine correlate 
 Chandler